Thöle ist der Familienname von:

 Annegret Thöle (* 1935), deutsche Tischtennisspielerin
 John Thöle (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Reinhard Thöle (* 1950), lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Thole
 Thöl
 Döhle (Begriffsklärung)